White Album:

 The Beatles — девятый официальный альбом группы The Beatles, широко известен как «Белый Альбом» (). 
 White Album — аниме-сериал режиссёра Сато Хироаки.
 White Album 2 — японский визуальный роман в жанре эроге, разработанный компанией Leaf.